

Цешин — місто в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Цешин — село в гміні Ґрабовець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Цешин — село в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства
 Цешин — село в гміні Бесекеж Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства